

Geografia
 Kish – isola dell'Iran
 Kish – antica città sumerica

Persone
 Joseph Kish – scenografo statunitense
 László Kish – regista e sceneggiatore ungherese
 Nehemiah Kish – ex ballerino statunitense

Altro
 Kish Air – compagnia aerea che ha sede a Kish, Iran